Vyasa (Sanskrit: व्यास Vyāsa m. »Ordner«) bezeichnet

 Vyasa (Vedavyasa), mythischer  Redaktor der Veden und Autor des Mahabharata.
 Vyasa (Autor) (5./6. Jh.), ein Kommentator des Yogasutra von Patanjali.
 Vyāsa (Merkurkrater), ein kleiner Krater auf dem Planeten Merkur.